Sparta Prague Open — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий весной в Праге (Чехия) на открытых хардовых кортах ТК «Спарта». С 2021 года относится к WTA 250 с призовым фондом около 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Женский турнир
Приз основан к женский турнир на кортах ТК «Спарта» (Прага, Чехия) перед сезоном 2010 года. Первоначально чемпионат был задуман как часть серии турниров в Европе, подготовительных к Roland Garros, однако с понижением статуса другого пражского турнира, соревнование получило было серьёзную финансовую подпитку от спонсоров и стало крупнейшим женским турниром на территории Чехии. Первые годы, несмотря на отсутствие статуса турнира WTA в Sparta Prague Open принимали участие многие сильнейшие чешские теннисистки.

В 2015 году местные организаторы смогли выкупить лицензию приза международной серии ассоциации, заменив в календаре испытывавший финансовые проблемы турнир в португальском Оэйраше.

Мужской турнир
В 2014 году на Tennis Club Sparta Prague добавился и мужской турнир категории ATP Challenger, расположившись в календаре протура на четыре недели позже женского соревнования. В финале первого одиночного приза сыграли третья и четвёртая ракетка страны на тот момент — Лукаш Росол и Иржи Веселый.

Финалы турнира

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 
 CNGvitall Prague Open

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского турнира
 Официальный сайт женского турнира
 Архив результатов мужских турниров на сайте ITF
 Архив результатов женских турниров на сайте ITF